ДГТ — акронім кирилицею.

 Дигідротестостерон
 Дзержинський гірничий технікум

Див. також 
 DGT